

Cinema 
 Stryker – film diretto da Noam Gonick del 2004

Geografia 
 Stryker – villaggio situato nell'Ohio, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jeff Stryker – attore pornografico statunitense
 Roy Stryker – economista e fotografo statunitense
 Stryker Sulak – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Kurtis Stryker – personaggio della serie videoludica Mortal Kombat
 Stryker – veicolo da combattimento della fanteria
 Stryker Corporation – impresa statunitense specializzata nella vendita di prodotti sanitari
 William Stryker – personaggio dell'universo Marvel